Ponderosa Park peut faire référence aux lieux suivants, aux États-Unis :

 , une communauté non-incorporée du comté de Yavapai, dans l'Arizona.
 , une communauté non-incorporée du comté de Calaveras, en Californie.
 , une census-designated place du comté d'Elbert, dans le Colorado.

Voir aussi 
 Ponderosa, une census-designated place située dans le comté de Tulare, en Californie.
 Le Ponderosa Loop Trail, un sentier de randonnée du comté de Teller, au Colorado,